Bela je lahko:
 bela barva

Zemljepisna imena:

V Sloveniji 
Ime pokrajine:
 Bela krajina

Ime naselja:
 Bela, občina Ajdovščina
 Bela, občina Kamnik
 Bohinjska Bela, občina Bled
 Idrijska Bela, občina Idrija
 Koroška Bela, občina Jesenice
 Spodnja Bela, občina Preddvor
 Srednja Bela, občina Preddvor
 Zgornja Bela, občina Preddvor
 Bela Cerkev, občina Šmarješke Toplice
 Bela Peč, občina Kamnik
 Podbela, občina Kobarid

Ime vodotoka:
 Bela, desni pritok Drave pri Borlu
 Bela, desni pritok Dravinje pri Poljčanah
 Bela, desni pritok Savinje iz Robanovega kota
 Bela, levi pritok Save pri Koroški Beli
 Bela, desni pritok Kokre v Predosljah
 Bela, levi pritok Ljubljanice na Vrhniki
 Bela, desni pritok Brnice v Dolu pri Hrastniku
 Bela, levi pritok Nadiže pri Podbeli
 Bela, desni pritok Vipave pri Vipavi
 Kamniška Bela, levi pritok Kamniške Bistrice
 Lučka Bela, povirni pritok Lučnice (z izvirom Žegnani studenec)

V Avstriji 
 Bela (nem. Fellach), mesto Beljak
 Bela (nem. Vellach), občina Galicija
 Bela (nem. Vellach), občina Šmohor
 Bela (nem. Vellach), občina Štalenska gora
 Bela (nem. Vellach), občina Železna Kapla-Bela
 Bela (nem. Weissenbach), občina Železna Kapla-Bela
 dolina Bele (nem. Vellachtal), dolina ob potoku Bela, občina Železna Kapla-Bela
 Bela (nem. Vellach), potok, desni pritok Drave pri Goričah (teče po dolini Bele skozi Železno Kaplo)

V Italiji 
 Bela (it. Fella), reka, levi pritok Tilmenta, ki teče iz Kanalske doline (Val Canale) skozi Železno dolino (Canal del Ferro) 
 Bela Peč (tudi Fužine; it. Villa Bassa oz. Fusine in Valromana), naselje v Kanalski dolini
 Bela gora (Monte Bianco/Mont Blanc), najvišja gora v Alpah

Drugod 
 Bela, naselje na Hrvaškem, mestna občina Novi Marof
 Bela, naselje v Srbiji, občina Pirot
 Belá, naselje na Slovaškem, okraj Žilina
 Belá, naselje na Slovaškem, okraj Nové Zámky
 Bela Crkva, naselje (mesto) v Banatu (Vojvodina, Srbija)
 Bela Crkva, naselje v Srbiji
Bela Voda, dve naselji v Srbiji
Běla Woda (nem. Weisswasser), lužiškosrbsko mesto v Nemčiji
Bela gora (češ. Bílá Hora) v bližini Prage (danes del tega mesta), znana po Bitki na Beli gori (1620)
Ruska Bela, vas v Bolgariji

Drugo 
 Smučarski center Bela – smučišče na Dolenjskem
Bela (dolina) - Koroška Bela
Partizanska bolnica Bela
Plezališče Bohinjska Bela

Osebno ime (madžarsko) 
 Béla Bartók, madžarski skladatelj in pianist (1881–1945)
 Bela Karoly, romunski gimnastični trener madžarskega rodu
 Bela Kun, madžarski revolucionar
 Béla I., ogrski/madžarski kralj (ok. 1016–1063)
 Béla II., ogrski/madžarski in hrvaški kralj (ok. 1109–1141)
 Béla III., ogrski/madžarski in hrvaški kralj (ok. 1148–1196)
 Béla IV., ogrski/madžarski in hrvaški kralj (1206–1270)

Naziv (vojaško-politične) formacije 
 Bela garda

Glej tudi 

 Beli (razločitev)
 Belo (razločitev) 
 Belca (razločitev)
 Belica (razločitev)
 Belka (Lagopus mutus)
 Belščica
 Bele Vode, občina Šoštanj

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška